Die Abu Dhabi WTA Women’s Tennis Open 2021 waren ein Damen-Tennisturnier in Abu Dhabi. Das Hartplatzturnier der Kategorie WTA 500 war Teil der WTA Tour 2021 und fand vom 6. bis 13. Januar 2021 im Abu Dhabi International Tennis Centre statt.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Abu Dhabi WTA Women’s Tennis Open 2021 fand vom 5. bis 6. Januar 2021 statt. Ausgespielt wurden acht Plätze für das Hauptfeld des Turniers. Hinzu kamen drei Lucky Loser.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2021
Tennisturnier in Abu Dhabi